Тѝква  може да се отнася за:

 Тиква (Cucurbita) – род плодови зеленчуци от семейство Тиквови
 тиква – плодовете на култивираните видове от едноименния род
 тиквичка – неузрял тиквен плод
 Восъчна или зимна тиква (Benincasa hispida), по-известна като бенинкаса – плодов зеленчук от семейство Тиквови
 Дива тиква (Bryonia) – род тревисти многогодишни растения от семейство Тиквови

На иврит „тиква̀“ означава надежда и е част от словосъчетания, като:
 Петах Тиква – град в Израел
 Ха Тиква (Надеждата) – националният химн на Израел

Вижте също 
 Тиквен фенер
 Тиквеник – вид сладка баница
 Великата Тиква – литературен герой
 Музей на тиквата – тематичен музей в Севлиево
 „Тиквата на врабчетата“ – японски анимационен филм от 1959 г.